Minsk bzw. Mińsk steht für:

 Minsk, die Hauptstadt von Belarus
 die Oblast Minsk in Belarus, siehe Minskaja Woblasz
 den Rajon Minsk in Belarus
 die polnische Stadt Mińsk Mazowiecki
 Minsk (Band), US-amerikanische Metal-Band
 Minsk (Computer), eine Reihe von sowjetischen Computern
 Minsk (Schiff, 1975), ein sowjetisch-russischer Flugzeugträger
 Minsk, ein 1908–1910 unter diesem Namen eingesetztes Passagierschiff, siehe Hekla (Schiff, 1884)
 Minsk (Motorrad), belarussischer Motorrad- und Fahrradhersteller
 (3012) Minsk, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Sophia von Minsk (um 1140–1198), Königin von Dänemark
 Das Minsk (Kunsthaus Minsk), ein Museum für zeitgenössische Kunst in Potsdam

Siehe auch:
 Protokoll von Minsk (Minsk I)
 Minsk II